Пелопонес може да се отнася за:

 Пелопонес, полуостров в Гърция
 Пелопонес (административна област) в Гърция
 Пелопонес (тема) във Византийската империя